Бренвиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия 
 Бренвиль () — коммуна во французском департаменте Манш региона Нижняя Нормандия